El Masters de París 2018, conegut oficialment com a Rolex Paris Masters 2018, és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a la categoria Masters 1000. La 44a edició del torneig es va celebrar entre el 27 d'octubre i el 4 de novembre de 2018 al Palais Omnisports de Paris-Bercy de París, França.

El tennista rus Karén Khatxànov va guanyar el títol més important de la seva carrera, el tercer de la temporada, i el cinquè de la seva carrera en les cinc finals disputades. En la final va derrotar el serbi Novak Đoković, que durant el transcurs del torneig es va assegurar el número 1 del rànquing individual. La parella formada pel català Marcel Granollers i l'estatunidenc Rajeev Ram van guanyar el primer títol en el primer torneig que disputaven junts.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018